Grenzlast steht für:

 Grenzlast bei Schienenfahrzeugen
 Kurzzeitüberlastbarkeit elektronischer Bauteile, siehe Grenzlastintegral